

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 6
 Śmiłowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. sępoleńskim, w gminie Więcbork 
 Śmiłowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Bielsk 
 Śmiłowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gostyńskim, w gminie Poniec 
 Śmiłowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. pilskim, w gminie Kaczory 
 Śmiłowo – osada leśna w woj. wielkopolskim, w pow. pilskim, w gminie Kaczory 
 Śmiłowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. szamotulskim, w gminie Szamotuły